Euphonia bezeichnet:

 eine Sprachmachine, siehe Euphonia (Sprachmaschine)
 die Vogelgattung der Organisten